Список военных кораблей установленных на постаменты в качестве памятников либо находящихся в виде экспонатов в музеях на территории Украины.

Список памятников и экспонатов по административным единицам

Примечания 

Военные корабли
Военные корабли